Феттес — фамилия. Известные носители:
 Феттес, Кристофер (р.1937) — ирландский эсперантист и общественный деятель.
 Феттес, Марк (р.1961) — канадский эсперантист, президент Всемирной эсперанто-ассоциации с 2013 года, племянник К.Феттеса.